Der Konzentrationsgrundsatz ist ein mehrdeutiger Begriff des deutschen Strafprozessrechts. Er steht für

die Konzentration bestimmter Verfahren bei einem schwerpunktmäßig mit diesen befasstem Spruchkörper, siehe Konzentrationsgrundsatz (Geschäftsverteilung) und
die zeitliche Konzentration der Hauptverhandlung durch Vermeidung zu langer Unterbrechungen, siehe Konzentrationsgrundsatz (Hauptverhandlung)